Marokkaans basketbalteam (mannen)
 Marokkaans basketbalteam (vrouwen)